Milz kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Milz (Fränkische Saale) – vattendrag 
 Milz, Römhild – ort, Römhild, Thüringen,